Standaardnederlands, vroeger aangeduid als Algemeen Beschaafd Nederlands
Algemene Bank Nederland, een voormalige Nederlandse bank
 ABN AMRO, de rechtsopvolger van deze bank
ABN (rapgroep), een Belgische popgroep
Assholes By Nature, een Amerikaanse rapgroep uit Houston (Texas)

Zie ook 
ANB (doorverwijspagina)